Аржаковский — фамилия; имеет женскую форму Аржаковская.
 Аржаковский, Антуан (род. 1966) — французский историк, богослов и публицист русского происхождения.
 Аржаковская, Софья Андреевна (более известна под фамилией Ская; род. 1987) — российская артистка балета, американская актриса кино.